Geografia dos Estados Unidos
Rolling Hills (Califórnia)
Rolling Hills (Kentucky)
Rolling Hills (Wyoming)
Rolling Hills Estates

Desambiguações de topônimos